Кисловодск —  не действующий аэропорт города Кисловодск, Ставропольского края. Расположен в 2 км северо-западнее Кисловодска, на южной окраине поселка Мирный.

Аэродром «Кисловодск» местных воздушных линий, функционировал с 1961 года, с него совершались полёты в Тбилиси, Карачаевск, Черкесск, Адлер, Анапу, Геленджик и в другие города Северного Кавказа и Закавказья..

В настоящее время пассажирское сообщение на аэродроме отсутствует, аэродром используется для полетов СЛА, парапланов, дельтапланов и авиамоделирования.

До недавнего времени на аэродроме была установлена радиостанция ОПРС, но в данный момент она демонтирована.

На аэродроме производится лётное обучение российского путешественника Федора Конюхова, который планирует установить рекорд высоты на планере в районе Эльбруса. Также аэродром Кисловодск планируется использовать как основную базу для осуществления рекордной попытки.

В 2021 году взлётная полоса перекопана экскаватором в двух местах по распоряжению Южного регионального отделения транспортной прокуратуры.

Ссылки 
 Аэронавигационная информация в базе MAPS.AOPA.RU от АОПА-Россия
 Перелёт «Москва-Кавказ-Краснодар-Москва». (12 июня 2013г. - день третий) Юца, полёты в горах, Железноводск.

Примечания 

Аэропорты Ставропольского края
Спортивные аэродромы России
аэропорт